Die BWF World Tour ist eine Turnierserie der Badminton World Federation. Sie wurde 2018 als Nachfolger der BWF Super Series ins Leben gerufen, welche von 2007 bis 2017 existierte. Die Turniere der Tour werden als Grade 2 eingestuft.

Preisgeld 
Das Preisgeld (in US-Dollar) wird wie folgt als Mindestsumme vorschrieben.

Turniere

Einzelnachweise 

Bwf World Tour